Fremd im eigenen Land ist der Titel folgender Werke:

 Fremd im eigenen Land (Lied), Lied der Band Advanced Chemistry (1992)
 Fremd im eigenen Land (Album), Album von Fler (2008)